Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Korecki – polski saksofonista
 Bohusz Korecki – polski arystokrata
 Karol Korecki – polski arystokrata
 Samuel Korecki (strona ujednoznaczniająca)